Ку́бок Туркменистана по футбо́лу () — ежегодное соревнование для туркменских футбольных клубов, проводимое Футбольной федерацией Туркменистана. Победитель Кубка перед началом следующего сезона играет с чемпионом Туркменистана в Суперкубке. Кубок Туркменистана — переходящий приз.

Участники 
В розыгрыше Кубка принимают участие 8 сильнейших клубов по итогам первой половины сезона Высшей лиги Туркменистана.

Победители

Период СССР (1936-1991) 

 1936    Локомотив Ашхабад
 1937    Дом Красной Армии (ДКА) Ашхабад
 1938    Локомотив Ашхабад
 1939    Динамо Ашхабад
 1940    Динамо Ашхабад
 1941-43 не проводился
 1944    Локомотив Ашхабад
 1945    Динамо Ашхабад
 1946    Динамо Ашхабад
 1947    Динамо Ашхабад

 1948      не проводился
 1949    Спартак Ашхабад
 1950      не проводился
 1951    Локомотив Мары
 1952    ДОСА Ашхабад
 1953    ДОСА Ашхабад
 1954    Урожай Ашхабад
 1955    Динамо Ашхабад
 1956    Спартак Ашхабад
 1957    Красный Металлист Ашхабад

 1958    Красный Металлист Ашхабад
 1959    ДОСА Ашхабад
 1960    Судоремонтный Завод Чарджоу
 1961    Серхетчи Ашхабад
 1962    Звезда Кизыл-Арват
 1963    Серхетчи Ашхабад
 1964    Звезда  Кизыл-Арват
 1965    Серхетчи Ашхабад
 1966    Серхетчи Ашхабад
 1967    Серхетчи Ашхабад

 1968    Серхетчи Ашхабад
 1969    Серхетчи Ашхабад
 1970    Цементник Безмеин
 1971    Цементник Безмеин
 1972    Энергостроитель Мары
 1973    Локомотив Чарджоу
 1974    Небитчи Красноводск
 1975    Небитчи Красноводск
 1976    Небитчи Красноводск
 1977    Шатлык Мары

 1978    Шатлык Мары
 1979    Шатлык Мары
 1980    Небитчи Красноводск
 1981-86  не проводился
 1987    Ротор Ашхабад
 1988    Рассвет Ашхабад
 1989    Небитчи Красноводск
 1990    не проводился
 1991    Сельхозтехника Ашхабад
 1992    Копетдаг Ашхабад

Годы независимости

Лучшие клубы

Примечания

См. также 
 Кубок СССР по футболу

Туркмения
Кубок Туркменистана по футболу